Scratch kan have flere betydninger:

Scratch (tidsskrift) – amerikansk hiphop-tidsskrift
Scratch (programmeringssprog)
Scratch (banecykling)

Se også 
Scratching